Șerb (< ):
 Iobăgie
 Nume de familie
 Ioan Șerb
 Teodor Șerb

Vezi și 
 Șerbu (nume de familie)
 Șerban (nume)
 Șerbești (dezambiguizare)
 Șerbăneasa (dezambiguizare)
 Șerbănești (dezambiguizare)
 Șerbănescu (nume de familie)

 Șerbeni, sat în județul Mureș
 Șerbinți, sat în raionul Noua Suliță din Ucraina
 Șerbăuți, sat în județul Suceava
 Șerboeni, sat în județul Argeș
 Șerbotești, sat în județul Vaslui
 Râul Șerbănei

Nume de familie:
 Șerbănoiu — caută „Șerbănoiu”
 Șerbulescu — caută „Șerbulescu”

 Listă de nume românești - litera Ș

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale